Соревнования в эстафете 4×6 км среди женщин на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 17 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2017